10-а степен по Рихтер е телевизионно предаване на телевизия СКАТ, с водещ Валентин Фъртунов. То е авторско предаване, насочено към световните обществени процеси, политически игри. Излъчва се в периода 2010 – 2014 г.

Външни препратки 
 
  Издания на предаването в уебсайта на телевизия СКАТ

Предавания на СКАТ
Основани в България през 2010 година